Un homme debout, court métrage de Foued Mansour sorti en 2011 ;
 Un homme debout, chanson de Claudio Capéo sortie en 2016.